Svedjan (Gagnef), een plaats in de gemeente Gagnef in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Svedjan (Umeå), een plaats in de gemeente Umeå in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden